Юсин — русская фамилия.

 Юсин, Анатолий Андрианович (1938—2011) — спортивный журналист и писатель.
 Юсин, Владимир Александрович (1904—1980) — врач-патофизиолог, педагог.